Ángel Aníbal Guevara, Guatemaltelaans politicus en militair
Ana Guevara, Mexicaans atlete
Che Guevara, Argentijns politicus en revolutionair
Fabián Guevara, Chileens voetballer 

Daarnaast kan het ook verwijzen naar:
De handen van Che Guevara, een documentaire
Leve Che Guevara, een roman